CEV Champions League kan avse:

CEV Champions League (damer)
CEV Champions League (herrar)